In informatica e in ingegneria meccanica CAx è l'acronimo per l'espressione inglese "Computer-aided technologies", termine generico che descrive l'uso della tecnologia informatica per aiutare nella progettazione, l'analisi e la fabbricazione dei prodotti, riferibile quindi al completo ciclo di vita del prodotto, cominciando dalla sua ideazione.

Tale espressione indica una categoria di prodotti software che prima creano e poi analizzano un modello geometrico bidimensionale o tridimensionale, ed infine generano le istruzioni per una macchina utensile a controllo numerico computerizzato (CNC) atte a produrre un manufatto avente la forma specificata nel modello.

Gli strumenti avanzati CAx permettono di unire diversi aspetti della gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), ivi compresa la progettazione, l'analisi utilizzando l'analisi degli elementi finiti (FEA), la fabbricazione, pianificazione della produzione, test dei prodotti utilizzando modelli di laboratorio virtuale e la visualizzazione, documentazione di prodotto, supporto del prodotto, ecc. CAx comprende una vasta gamma di strumenti, sia quelli disponibili in commercio sia quelli che sono di proprietà della società di ingegneria o reparto di progettazione.

Nel linguaggio comune viene spesso adoperato in alternativa il termine CAD/CAM (computer-aided design e computer-aided manufacturing) nel contesto di strumenti software che coprono una serie di funzioni di ingegneria.

Lista di concetti inerenti a CAx - computer-aided technologies
 Computer-aided design (CAD)
 Computer-aided architectural design (CAAD)
 Computer-aided design and drafting (CADD)
 Computer-aided manufacturing (CAM)
 Computer-aided process planning (CAPP)
 Computer-aided quality assurance (CAQ)
 Computer-aided reporting (CAR)
 Computer-aided requirements capture (CAR)
 Computer-aided rule definition (CARD)
 Computer-aided rule execution (CARE)
 Computer-aided software engineering (CASE)
 Component information system (CIS)
 Computer Integrated Manufacturing (CIM)
 Computer numerical control (CNC)
 Computational fluid dynamics (CFD)
 Electronic Design Automation (EDA)
 Enterprise resource planning (ERP)
 Knowledge-based engineering (KBE)
 Manufacturing process management (MPM)
 Manufacturing process planning (MPP)
 Materials Requirements Planning (MRP)
 Manufacturing resource planning (MRP II)
 Product data management (PDM)
 Product lifecycle management (PLM)

Note

Voci correlate 
 Modello a cascata
 Modello evolutivo
 Modello trasformazionale
 Prototipazione rapida
 Modello a spirale
 Modello a fontana (metamodello)
 Metodologia agile